Die Abkürzung FPL steht für:

 die börsennotierte FPL Group bzw. deren Töchter Florida Power & Light und FPL Energy
 Foobar Playlist, das Dateiformat .fpl für Playlisten des Audioplayers foobar2000
 Freightliner (Bahngesellschaft) (Freightliner PL), ein international im Güterverkehr tätiges Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Musculus flexor pollicis longus, einen Beugemuskel des Daumens
 Fräi Partei Lëtzebuerg, ehemalige Partei in Luxemburg
 Französisch-Polynesien, UNDP-Code
 Fuerzas Populares de Liberación, eine ehemalige Guerillagruppe in El Salvador, später Teil der FMLN

Die Abkürzung Fpl steht für:
 Fahrplan
 Flugplan

Abkürzung